Takumi – nome proprio giapponese
 10617 Takumi – asteroide della fascia principale
 Shū Takumi – designer giapponese
 Takumi – azienda di videogiochi giapponese